Риша́т Гильметди́нов (род. 10 октября 1984, Куйбышев) — российский -.

Биография 
Родился 10 октября 1984 в Куйбышеве.

Окончил школу искусств и архитектурную академию.

В 2008 закончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения по специальности «режиссёр анимационного кино» (мастерская К. Бронзита и Д. Высоцкого). Автор фильма «Закон жизни» (2008).

Работает над созданием анимационных сериалов в качестве режиссёра и сценариста.

Фильмография

Режиссёр-постановщик 
 2006 — Та, которую он любил...
 2008 — Закон жизни
 2014 — 4PL Чисто питерская лавстори
 2015 — Йоко и друзья
 2016 — Про Диму
 2018 — Репа

Режиссёр серий 
 2006—н.в. — Лунтик и его друзья
 2010—н.в — Везуха!
 2012—н.в — Валера
 2015—н.в. — Йоко
 2016—н.в. — Детям о важном
 2022—н.в. — Мартышкины

Сценарист 
 2006—н.в — Лунтик и его друзья
 2008 — Закон жизни
 2014 — 4PL Чисто питерская лавстори
 2018 — Репа
 2022—н.в. — Мартышкины

Художник-постановщик 
 2006 — Та, которую он любил...
 2008 — Закон жизни
 2014 — 4PL Чисто питерская лавстори

Актёр озвучания 
 2012—н.в. — Валера

Сториборд 
 2016—2018 — Шаранавты. Герои космоса

Награды 

 15 марта 2009 — призы XIV Открытого фестиваля в Суздале. Гран-при - у Елены Черновой за «Солдатскую песню».
 26 сентября 2010 — подведены итоги XVII Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК - МИР ДЕТСТВА».
 21 марта 2017 — номинант III Национальной анимационной премии «Икар».

Примечания

Ссылки 
 
 

Режиссёры-постановщики по алфавиту
Режиссёры-постановщики России
Режиссёры-постановщики XXI века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы России
Сценаристы мультипликации
Художники-постановщики по алфавиту
Художники-постановщики России
Художники-постановщики XXI века
Выпускники Санкт-Петербургского университета кино и телевидения